Gilles Pelletier peut faire référence à :
 Gilles Pelletier (1925-2018), acteur québécois ;
 Gilles Pelletier, acteur français ;
 Gilles Pelletier, homme politique québécois.